Кра́сный может означать:
 Красный цвет — область цветов в длинноволновой части видимого спектра, соответствует минимальной частоте электромагнитного поля, воспринимаемой человеческим глазом.

Топонимы

Белоруссия 
Витебская область
 Красный — замок, существовавший в XVI веке недалеко от деревни Красное.

Гомельская область
 Красный — посёлок в Буда-Кошелёвском районе.
 Красный — посёлок в Гомельском районе.
 Красный — посёлок в Петриковском районе.

Могилёвская область
 Красный — посёлок в Глусском районе.
 Красный — деревня в Костюковичском районе.
 Красный — посёлок в Чериковском районе.

Россия 
Адыгея
 Красный — хутор в Кошехабльском районе.
 Красный — хутор в Теучежском районе.

Архангельская область
 Красный — хутор в Устьянском районе.

Астраханская область
 Красный — посёлок в Володарском районе.

Белгородская область
 Красный — хутор в Корочанском районе.
 Красный — хутор в Ракитянском районе.
 Красный — хутор в Шебекинском районе.

Брянская область
 Красный — посёлок в Клинцовском районе.
 Красный — посёлок во Мглинском районе.
 Красный — посёлок в Погарском районе.
 Красный — посёлок в Почепском районе.
 Красный — посёлок в Стародубском районе.

Волгоградская область
 Красный — хутор в Даниловском районе.
 Красный — хутор в Еланском районе.
 Красный — посёлок в Среднеахтубинском районе.
 Красный — хутор в Урюпинском районе.
 Красный — хутор в Чернышковском районе

Воронежская область
 Красный — посёлок в Аннинском районе.
 Красный — посёлок в Бобровском районе, Октябрьское сельское поселение.
 Красный — посёлок в Бобровском районе, Юдановское сельское поселение.
 Красный — посёлок в Бутурлиновском районе, Березовское сельское поселение.
 Красный — посёлок в Бутурлиновском районе, Пузевское сельское поселение.
 Красный — хутор в Подгоренском районе.
 Красный — хутор в Семилукском районе.
 Красный — посёлок в Таловском районе.

Камчатский край
 Красный — посёлок в Елизовском районе.

Костромская область
 Красный — хутор в Мантуровском районе.

Краснодарский край
 Красный — хутор в Анапском районе.
 Красный — посёлок в Выселковском районе.
 Красный — хутор в Крымском районе, Молдаванское сельское поселение.
 Красный — хутор в Крымском районе, Южное сельское поселение.
 Красный — хутор в Курганинском районе.
 Красный — хутор в Кущёвском районе, Среднечубуркское сельское поселение.
 Красный — хутор в Кущёвском районе, Шкуринское сельское поселение.
 Красный — посёлок в Лабинском районе.
 Красный — хутор в Северском районе.
 Красный — посёлок в Тимашёвском районе, Поселковом сельском поселении.
 Красный — хутор в Тимашёвском районе, Роговском сельском поселении.
 Красный — хутор в Тихорецком районе.
 Красный — хутор в Усть-Лабинском районе

Красноярский край
 Красный — посёлок в Уярском районе.

Курская область
 Красный — посёлок в Железногорском районе.
 Красный — посёлок в Обоянском районе.

Липецкая область
 Красный — посёлок в Лев-Толстовском районе.

Магаданская область
 Красный — мыс в Магаданской области.

Мордовия
 Красный — посёлок в Старошайговском районе.
 Красный — посёлок в Темниковском районе.

Московская область
 Красный — посёлок в городском округе Истра.

Мурманская область
 Красный — мыс в Мурманской области.
 Красный — мыс в Мурманской области.
 Красный — мыс в Мурманской области.
 Красный — мыс в Мурманской области.
 Красный — остров в Мурманской области.
 Красный — порог в Мурманской области.

Нижегородская область
 Красный — посёлок в Большемурашкинском районе.

Орловская область
 Красный — посёлок в Ливенском районе.
 Красный — посёлок во Мценском районе.
 Красный — посёлок в Покровском районе.

Пензенская область
 Красный — посёлок в Башмаковском районе.
 Красный — посёлок в Городищенском районе.
 Красный — посёлок в Нижнеломовском районе.

Ростовская область
 Красный — посёлок в Аксайском районе.
 Красный — хутор в Багаевском районе.
 Красный — хутор в Неклиновском районе.
 Красный — хутор в Октябрьском районе.
 Красный — бывший посёлок городского типа, ныне в составе города Новошахтинска.

Рязанская область
 Красный — посёлок в Милославском районе.
 Красный — посёлок в Сасовском районе.
 Красный — посёлок в Скопинском районе.
 Красный — посёлок в Ухоловском районе.
 Красный — посёлок в Чучковском районе.
 Красный — посёлок в Шацком районе.
 Красный — посёлок в Шиловском районе.

Саратовская область
 Красный — посёлок в Аркадакском районе.

Свердловская область
 Красный — посёлок в городском округе Верхняя Пышма.

Смоленская область
 Красный — посёлок городского типа в Краснинском районе.
 Красный — посёлок в Рославльском районе.

Тамбовская область
 Красный — посёлок в Инжавинском районе.
 Красный — посёлок в Кирсановском районе.
 Красный — посёлок в Моршанском районе.
 Красный — посёлок в Петровском районе.
 Красный — посёлок в Ржаксинском районе.
 Красный — посёлок в Токарёвском районе.
 Красный — посёлок в Уваровском районе.

Тульская область
 Красный — посёлок в Арсеньевском районе.
 Красный — посёлок в Богородицком районе.
 Красный — посёлок в Венёвском районе.
 Красный — посёлок в Каменском районе.
 Красный — посёлок в Куркинском районе.
 Красный — посёлок в Плавском районе.
 Красный — посёлок в Щёкинском районе.

Тыва
 Красный — одно из бывших неофициальных названий города Кызыла.

Удмуртия
 Красный — хутор в Якшур-Бодьинском районе.

Ульяновская область
 Красный — посёлок в Новоспасском районе.

Челябинская область
 Красный — посёлок в Миасском городском округе.

Украина 
 Красный — река в Киевской области.

Персоналии 
 Красный, Виктор Наумович (1925—2004) — советский гитарист-семиструнник, музыкальный педагог.
 Красный, Лев Исаакович (1911—2008) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии России, работал во ВСЕГЕИ.
 Красный, Пинхос Абрамович (1881—1941) — министр по еврейским делам в Директории УНР. Один из лидеров еврейской общины Украины.
 Красный, Сергей Хочекович (1919—2006) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Красный, Фёдор Григорьевич — чарочник, деятель Смутного времени
 Красный, Юзеф Яковлевич (1887—1932) — революционер, деятель международных организаций.
 Красный, Юрий Ешуанович (род. 1946) — педагог, художник, поэт.
 Красный-Адмони, Григорий Яковлевич (1881—1970) — историк, публицист и общественный деятель.
 Саша Красный (псевдоним Александра Давыдовича Брянского; 1894—1995) — русский поэт-песенник, артист театра малых форм, один из создателей движения «Синяя блуза».

Прочее 
 Красный — (устаревшее) в значении «красивый».
 «Красный» — совхоз под Симферополем, переоборудованный нацистскими оккупационными властями в концлагерь, и монумент на его месте.
 «Красный» — футбольный клуб из Смоленской области.
 Красный — сторонник революции во время гражданской войны в России (смотри также: Рабоче-крестьянская Красная армия).
 «Красный» — мини-серия комиксов, изданных в 2003—2004 годах компанией WildStorm.

См. также

Примечания